

Geografia 
 Giugliano in Campania – comune della città metropolitana di Napoli, in Campania

Persone 
 Davide Giugliano (1989) – pilota motociclistico italiano
 Manuela Giugliano (1997) – calciatrice italiana

Sport 
 Giugliano Calcio 1928 – squadra calcistica maschile
 ACF Giugliano – squadra calcistica femminile